Het 15de wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 17 mei tot 1 juni 1997 in Japan. Vierentwintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. Het toernooi werd voor het eerst buiten Europa georganiseerd.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

5de/8ste plaats

Halve finales

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1997

Sport in Kyushu
1997
Handbal in 1997
Prefectuur Kumamoto
Handbal